YXT – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto civile regionale del Nord-Ovest, Terrace/Kitimat (Columbia Britannica) (Canada)